Guillem IV de Baviera (Munic, 1493 - 1550), duc de Baviera (1508 -1550 i 1516 -1545) juntament amb el seu germà menor Lluís X 
 Guillem Salusi IV de Càller, fill de Jordina de Càller i d'Obert marquès de Massa i Còrsega (jutges 1188-1189)
 Guillem IV de Castellvell, senyor de Castellví de Rosanes (1126 - 1166)
 Guillem IV de Cervera (senyor de Juneda i Castelldans) "el Monjo" (1156 - Monestir de Poblet, 1244), cavaller del llinatge català dels Cervera
 Guillem IV de Luxemburg (Biebrich, Hessen, 1852 - Castell de Berg, 1912), Gran Duc de Luxemburg
 Guillem IV d'Orange (Leeuwarden, Països Baixos, 1711 -La Haia, 1751) 
 Guillem IV del Regne Unit (Londres, 1765 - 1837), últim rei conjunt del Regne Unit i del reialment de Hannover des de 1830 al 1837
 Frederic Guillem IV de Prússia (Berlín, 1795 - 1861), rei de Prússia de la dinastia dels Hohenzollern
 Guillem IV de Hessen o Guillem el Savi (1532 – 1592), landgravi de Hessen-Kassel